Александр Владимирович Волков: Волков, Александр Владимирович (род. 1957) — советский и российский учёный-геолог, член-корреспондент РАН (2022).
 Волков, Александр Владимирович (1967—2019) — советский и российский теннисист.
 Волков, Александр Владимирович (род. 1997) — российский хоккеист.